Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 264001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 4 lipca 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

264001-264100

264101-264200

264201-264300

264301-264400

264401-264500

264501-264600

264601-264700

264701-264800

264801-264900

264901-265000

Przypisy 

Lista planetoid 264001-265000